«Обра́тная сторона́ реа́льности» — первый мини-альбом российской хеви-метал группы «Маврин», вышел на лейбле Irond 22 января 2005 года.

Об альбоме 
Последняя запись с Артёмом Стыровым (до его возвращения в группу осенью 2009). CD представляет собой  две новые песни и два специальных трека: композиция «Пророк» - это новая версия композиции «Падший» с альбома «Запрещённая реальность» с новой лирикой Маргариты Пушкиной, а также «Крылья» - инструментальный вариант песни «Я свободен!» с изменённой гитарной партией, посвящён жертвам террористического акта на фестивале «Крылья».

Список композиций

Участники записи 
 Артём Стыров — вокал.
 Сергей Маврин — гитара, клавишные.
 Юрий Алексеев —   ритм-гитара.
 Александр Швец — бас-гитара, контрабас.
 Павел Элькинд — ударные.

Ссылки 
 Официальный сайт группы «Маврин»
 Рецензия на альбом «Обратная сторона реальности» в журнале Dark City № 25, 2005 год

Примечания 

Альбомы Irond Records
Альбомы CD-Maximum
Альбомы России
Альбомы группы «Маврин»